Psy 4 de la Rime - французький реп-гурт. Заснований у Марселі 1995 року.

Альбоми

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Psy 4 De La Rime на myspace.com 

Французькі музичні гурти
Музичні колективи, що з'явились 1995
Засновані у Франції 1995
Культура Марселя